Ла-250 «Анаконда» — советский истребитель-перехватчик разработки ОКБ-301 Семена Лавочкина.
Все работы по нему были прекращены в 1959 году.

История 
Самолет проектировался согласно техническому заданию, выданному в 1954 году на дальний всепогодный одноместный перехватчик с чисто ракетным вооружением. Такое задание было чрезвычайно сложным для того периода.
Ла-250 представлял собой среднеплан традиционной компоновки с дельтовидным крылом стреловидностью 57° по передней кромке. Размеры самолёта были обусловлены большой продолжительностью полёта, и почти весь фюзеляж занимали топливные баки. Силовая установка включала два турбореактивных двигателя АЛ-7Ф. Воздухозаборники двигателей находились по бокам фюзеляжа, сечение которого было близко к постоянному.
Перехватчик вооружили двумя крупными управляемыми ракетами К-15 класса «воздух-воздух» на подкрыльевых пилонах. Основу системы вооружения составляла РЛС «Ураган».

Серийные перехватчики должны были быть одноместными, но С. А. Лавочкин настоял на постройке прототипов в двухместном варианте, вторым членом экипажа являлся испытатель-наблюдатель. Сборку первого прототипа Ла-250 завершили в июле 1956 года. 16 июля А. Г. Кочетков выполнил первый взлёт, почти сразу же возникли крен и раскачивание, которые лётчик не смог парировать. Произошла авария. Для изучения проблем устойчивости в ОКБ был создан первый в СССР электронный моделирующий стенд, на котором удалось отработать систему управления второго прототипа.

Второй опытный самолёт Ла-250А выполнил много успешных полетов, но возникли проблемы с пневматиками колес (они разрушались при посадке) и надёжностью силовой установки. Третий прототип отличался изменённой носовой частью фюзеляжа, наклоненной вниз на 6° для улучшения обзора из кабины в направлении вниз-вперёд. Второй и третий прототипы разбились при посадке 28 ноября 1957 года и 8 сентября 1958 года.
Лётные характеристики Ла-250 оказались для своего времени достаточно высокими, но программу закрыли в 1960 году, в год кончины С. А. Лавочкина. Самолёт Ла-250 оказался последним для ОКБ-301.

На сегодняшний день третий прототип находится в  в Центральном музее ВВС  Монино.

Лётно-технические характеристики

Технические характеристики 
 Экипаж: 2 человека
 Длина: 26,80 м
 Размах крыла: 13,90 м
 Высота: 6,50 м
 Площадь крыла: 80,00 м²
 Масса:
 пустого: 18 988 кг
 нормальная взлётная: 24 500 кг
 максимальная взлётная: 27 500 кг
 топлива: 5200 кг
 Двигатели:
 Маршевый двигатель АЛ-7Ф
 тип двигателя: турбореактивный одноконтурный
 количество: 2
 максимальная тяга: 2 × 8950 кгс

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость:
 без подвешенных ракет: 1800 км/ч
 с подвешенными ракетами: 1600 км/ч
 Практическая дальность: 2000 км
 Продолжительность патрулирования: 2,3 ч
 Практический потолок: 17 000 м

Вооружение 
 Точки подвески: 2
 Варианты подвески:
 УР «воздух-воздух»:
 ракеты «275» или «275А»
 ракеты «277»
 ракеты «279»

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ла-250 на сайте «Уголок неба»
 Ла-250 на официальном сайте НПО имени Лавочкина

Двухдвигательные реактивные самолёты
Неосуществлённые проекты советской военной авиации
Предсерийные самолёты и прототипы
Реактивные истребители СССР
Самолёты Лавочкина